Aloys Bataillard (1906-1956), écrivain, poète, critique littéraire, directeur littéraire vaudois ;
 Nouky Bataillard (née en 1931), écrivaine et poète vaudoise ;
 Paul Bataillard (1816-1894), archiviste paléographe et ethnographe français.